Артур Лемаркус Бэнкс III (, ), более известный как просто Маркус Бэнкс — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетобольной лиге США.

Карьера 
Бэнкс два года отыграл в колледже Дикси-Стэйт в Юте, после чего перешёл в UNLV, где стал лучшим защитным игроком года.

Бэнкс был выбран на драфте НБА 2003 года под 13 общим номером клубом «Мемфис Гриззлис» и сразу же обменян в «Бостон Селтикс» на Кендрика Перкинсона. В 2004 году был обменян в «Лейкерс» на Гэри Пэйтона, однако вскоре вернулся обратно в «Селтикс» из-за того что сделка была отменена. В Бостоне Бэнкс проявил себя как хороший защитник, однако он имел не очень хороший бросок и способности к принятию решений. На позицию разыгрывающего защитника главный тренер Док Риверс чаще выпускал Делонте Уэста в результате чего генеральный менеджер команды Дэнни Эйндж решил обменять его.

26 января Маркус был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз». 19 июля 2006 года он в качестве свободного агента подписал контракт с «Финикс Санз». 6 февраля 2008 года Бэнкс вместе с Шоном Мэрионом был обменян в «Майами Хит» на Шакила О’Нила. 13 февраля 2009 года Бэнкс был обменян в «Торонто Рэпторс» на Джермейна О’Нила и Джамарио Муна. 20 ноября 2010 года Бэнкс вместе с Джарретом Джеком и Дэвидом Андерсоном был обменян в «Нью-Орлеан Хорнетс» на Пежу Стояковича и Джеррида Бэйлесса За более чем пять месяцев в Хорнетс Бэнкс так ни разу не вышел на игровую площадку.

12 ноября 2012 года Бэнкс подписал контракт с греческим клубом «Панатинаикос». В мае команда отказалась от его услуг.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Ghost Ballers».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Лас-Вегасе
Баскетболисты США
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки БК «Аль-Гарафа»
Выпускники Государственного университета Дикси